Adéla Meránská (†8. března 1279, Évian) byla hraběnka burgundská a savojská.

Život 
Narodila se jako jedna z mnoha dcer hraběte Oty VII. z Andechsu a Beatrix, dcery a dědičky burgundského hraběte Oty I. Roku 1236 byla provdána za Huga ze Châlonu a o dvanáct let později, roku 1248 zdědila po smrti svého bezdětného bratra burgundské hrabství. Ve snaze o udržení suverenity hrabství se po manželově skonu znovu provdala.

Vyvoleným se stal Filip I. Savojský, bývalý lyonský arcibiskup a strýček francouzské a anglické královny. Manželství zůstalo vzhledem k věku obou bezdětné a případné potomstvo tak nemohlo ohrozit práva Adéliných dětí z předchozího manželství. Adéla zemřela na jaře 1279 a byla pohřbena v cisterciáckém klášteře Cherlieu po boku svého prvního manžela. Dědicem se stal syn Ota.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Andechsové
Burgundské hraběnky
Savojské hraběnky
Pohřbení v klášteře Cherlieu
Narození ve 13. století
Úmrtí 8. března
Úmrtí v roce 1279
Ženy